Kereselidze (gruz. კერესელიძე) – gruzińskie nazwisko. Nosi je około 3,000 osób.
 Leo Kereselidze, gruziński wojskowy generał
 Eutymiusz (Kereselidze), gruziński Święty

Gruzińskie nazwiska